Heather Watson era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta da Polona Hercog al primo turno.

Karolína Plíšková ha sconfitto in finale Lucie Hradecká con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (campionessa)
  Lucie Šafářová (primo turno)
  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)

  Alizé Cornet (secondo turno) 
  Irina-Camelia Begu (primo turno) 
  Belinda Bencic (primo turno) 
  Camila Giorgi (primo turno)

Qualificate 

  Lucie Hradecká (finale)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)

  Ana Konjuh (secondo turno) 
  Danka Kovinić (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2015
J&T Banka Prague Open 2015